Shady Lane ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Shady Lane (Alabama)
 Shady Lane (Delaware)
 Shady Lane (Indiana)
 Shady Lane (Virginia)